Barsowo (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Barsowo (Chanten und Mansen), Siedlung städtischen Typs im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen/Jugra
 Barsowo (Twer), Dorf und Stationssiedlung in der Oblast Twer
 Barsowo (Wladimir), Siedlung in der Oblast Wladimir